Het judotoernooi in de klasse boven 100 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op vrijdag 3 augustus 2012. Regerend olympisch kampioen was Satoshi Ishii uit Japan, die ditmaal genoegen moest nemen met de zilveren medaille. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de zwaargewichtklasse. Ricardo Blas Jr. uit Guam was met zijn 218 kilogram de zwaarste atleet van alle olympische deelnemers in Londen.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking

Mannen boven 100